Денис Шапова́лов:
 Шаповалов, Денис Валерьевич (род. 1974) — российский виолончелист, дирижёр и композитор.
 Шаповалов, Денис (род. 1999) — канадский теннисист.